Брэнди Лайонс (, настоящее имя Шейла Даун Страуд , ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 29 марта 1979 года во Флориде. Выросла в Кентукки. В порноиндустрии дебютировала в 1999 году, в возрасте 20 лет. Снималась для таких студий, как Smash Pictures, Metro, Adam & Eve, Evolution Erotica, и New Sensations.

В 2002 году впервые снялась в сцене двойного анального проникновения в фильме Double Anal Excursions 4; также в этом фильме в тематике дебютировали Энджел Лонг, Джули Найт и Мелани Джаггер.

В 2004 году получила AVN Awards в номинации «лучшая групповая лесбийская сцена» за фильм The Violation of Jessica Darlin.

Ушла из индустрии в 2012 году. По данным на 2020 год, снялась в 438 порнофильмах.

Награды и номинации 
2004 XRCO Award, номинация – лучшая групповая сцена
2004 AVN Awards – лучшая групповая лесбийская сцена (The Violation of Jessica Darlin; вместе с Джессикой Дарлин, Флик Шагвелл, Ланой Мур, Холли Стивенс, Эшли Блу и Кристал Рэй, студия JM Productions)
2005 AVN Awards, номинация – лучшая групповая сцена секса, видео (ATM Machine 3; вместе с Стивом Холмсом, Scott Lyons и Tristan Seagal)

Личная жизнь 
С 1994 года состоит в браке с порноактёром Скоттом Лайонсом. У пары есть дочь.

Избранная фильмография 
Down The Hatch 5 (2000)
Un-natural Sex 2 (2001)
One In The Pink And One In The Stink 1 (2003)
POV Pin-ups 3 (2004)
Ass to Mouth 15 (2005)
Blow Pop 1 (2006)
Glory Hole (2007)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами